Szembesítés – a büntető eljárásra vonatkozó jogi fogalom
 Szembesítés – 1966-os magyar tévéfilm Kern András rendezésében
 Szembesítés -  2001-es német–brit-osztrák-francia filmdráma Szabó István rendezésében